El nombre Zaiko se puede referirse a:

 Zaiko Langa Langa (también escrito Zaïko Langa Langa), grupo musical congoleño.
 Zaïko Langa Langa Familia Dei, grupo musical congoleño formado a partir de Zaïko Langa Langa en 1988.
 Zaiko, grupo musical de heavy metal mexicano.